Langemeer (Groningen)
Vroegere naam van het Alkmaardermeer